

Plusieurs villes ou communes possèdent une avenue Albert :

Avenue Albert à Bruxelles
 Avenue Albert à Spa

Notes et références

Voir aussi 
 

Albert Avenue